

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Kościeszki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Jeziora Wielkie
 Kościeszki – część wsi Wtórek w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wilczyn